Lixus est le nom d’une cité antique d’Afrique du Nord, aujourd’hui Larache
 Lixus est un genre d'insecte coléoptère
 Lixus est un sous-genre de ce genre.